Révész Imre (1826–1881) egyházjogász, egyháztörténész, az MTA tagja
Révész Imre (1859–1945) festő, illusztrátor
Révész Imre (1889–1967) egyháztörténész, művelődéstörténész, az MTA tagja
Révész Imre (1895–1975) fotográfus - Révész-Bíró márkanévvel: Bíró Irma feleségével
Révész Imre (1904–1981) könyvkiadó, publicista, író
Révész Imre (1911–1944) költő